Рейнерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейнерт, Шон (1971—2020) — постоянный барабанщик групп «Cynic» и «Æon Spoke».
 Рейнерт, Эрнст-Вильгельм (1919—2007) — немецкий военный летчик-ас времен Третьего Рейха.